Тымчик — фамилия. Известные носители:
 Тымчик, Александр Васильевич (род. 1997) — украинский футболист, защитник клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины.
 Тымчик, Кирилл Яковлевич (1903—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.